LG Хоккейные игры 2009 проходили с 5 по 8 февраля 2009 года в Стокгольме на Глобен-Арене и являлись третьим этапом Еврохоккейтура. Вынесенный матч Чехия — Финляндия прошёл в Чехии 5 февраля 2009 года на O2 Арене. Все тренеры сборных-участниц рассматривали данный турнир как подготовку к предстоящему чемпионату мира и собрали в своих составах максимально сильных игроков. По разным причинам на Игры не приехали такие звезды как швед Петер Форсберг и чех Яромир Ягр. Сборная Швеции не проиграла ни одного матча и завоевала трофей.

Таблица

Матчи

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки турнира:

 вратарь —  Юхан Холмквист
 защитник —  Кенни Юнссон
 нападающий —  Нико Капанен

Символическая сборная:

 вратарь:  Юхан Холмквист

 защитники:  Кенни Юнссон —  Янне Ниинимаа
 нападающие:  Нико Капанен —  Максим Рыбин —  Матиас Вейнхандль

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Еврохоккейтур. https://www.championat.com/hockey/_eurotour/75/match/16731.html
 Statistics Euro Hockey Tour 2008—2009. http://www.eurohockey.com/
 Сайт Шведского хоккейного союза.

2009
2009 год в хоккее
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Февраль 2009 года
Спорт в Швеции в 2009 году